Carden
 D’Arcy Carden
 John Carden